Budząc zmarłych (ang. Waking the Dead) – brytyjski serial kryminalny z 2000 roku. Emitowany w Wielkiej Brytanii od 24 marca 2000. Wyprodukowano dotychczas 8 sezonów serialu. 9 sezon (ostatni) został emitowany w 2011 r.

W Polsce emitowany, między innymi, przez TVP1.

Fabuła 
Głównymi bohaterami serialu są członkowie specjalnego oddziału policji, dowodzonego przez Petera Boyda (Trevor Eve). Zajmują się oni niewyjaśnionymi morderstwami sprzed lat oraz rozwiązują zagadki dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych technik badawczych.

Obsada 
 Trevor Eve jako detektyw Peter Boyd
 Sue Johnston jako dr Grace Foley
 Wil Johnson jako detektyw Spencer Jordan
 Holly Aird jako dr Frankie Wharton [w sezonach od 1-4]
 Claire Goose jako PC Amelia "Mel" Silver [w sezonach od 1-4]
 Félicité Du Jeu jako DC Stella Goodman [od sezonu 5]
 Esther Hall jako Dokr. Felix Gibson [sezon 5]
 Tara Fitzgerald jako dr Eve Lockhart [od sezonu 6]

Spis odcinków

Linki zewnętrzne 
 
 

Seriale telewizyjne emitowane od 2000
Seriale telewizyjne zakończone w 2011
Seriale telewizyjne BBC
Brytyjskie telewizyjne seriale dramatyczne
Telewizyjne seriale z gatunku dreszczowiec
Brytyjskie telewizyjne seriale kryminalne